Вилла Мельци (Ваприо-д’Адда)
 Вилла Мельци (Белладжо)
 Вилла Мельци в Гадзаде у озера Варезе